Thors (Aube)
 Thors (Charente-Maritime)